Натали Дормър () е британска актриса. Известна е най-вече с ролята си на Ан Болейн в сериала Династията на Тюдорите и като Марджъри Тайрел в Игра на тронове. Освен в телевизията Дормър се изявява и в киното, като една от най-известните ѝ роли е на Кресида в поредицата Игрите на глада.

Дормър е и любител бегач, като два пъти пробягва Лондонския маратон – през 2014 и 2016 година.

Дормър обявява Кейт Бланшет като актрисата, оказала най-голямо влияние на нейната кариера.

Филмография

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 

Британски актьори и актриси